Sacedoncillo es el nombre de dos lugares:
Sacedoncillo, pueblo abandonado en Villar de Domingo García (Cuenca, España).
Sacedoncillo, pueblo abandonado en Tamajón (Guadalajara, España).